Dounavtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дунавци) :
Dounavtsi, village bulgare de l'obchtina de Kazanlak, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Dounavtsi, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Dounavtsi, ville bulgare de l'obchtina de Vidin, située dans l'oblast de Vidin.